kwas enolopirogronowy, H2C=C(O)H−COOH
kwas pirogronowy, H3C−C(O)−COOH